Андрей Иванович Попов: Попов, Андрей Иванович (1923—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Андрей Иванович (1953—2022) — советский и российский историк.
 Попов, Андрей Иванович — ректор Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.